Фёдор Фёдорович Лосев (род. 10 июля 1960 г. в п. Аварийный Суворовского района Тульской области, СССР) — советский и российский врач, доктор медицинских наук, профессор, директор Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского, удостоен почётного звания Заслуженного деятеля науки РФ, является одним из основателей дентальной стоматологической имплантации.

Биография 
В 1983 году получил специальность по квалификации врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург в Московском медицинском стоматологическом институте (ММСИ). С 1989 по 1991 год проходил клиническую ординатуру по ортопедической стоматологии в Московском медицинском стоматологическом институте. С 1991 по 1994 учился в аспирантуре на кафедре ортопедической стоматологии. С 1994 года — кандидат медицинских наук, диссертацию защитил в Центральном НИИ стоматологии. В 2000 году присвоена учёная степень — доктор медицинских наук.

С 1983 по 1986 год работал в Центральном НИИ стоматологии врачом-стоматологом, с 1986 по 1989 год — врачом-стоматологом-хирургом. С 1998 года — главный стоматолог в Медицинском управлении Управделами Президента Российской Федерации. С 2001 года профессор, заведующий кафедрой ортопедической стоматологии в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте им. М. Ф. Владимирского. С 2016 года — Президент Московской областной Ассоциации стоматологов и челюстно-лицевых хирургов. С 2020 года — директор Центрального НИИ стоматологии и челюстно-лицевой хирургии.

Научная деятельность 
Проведённые Ф. Ф. Лосевым исследования сделали возможным разработку и внедрение в практику лечения стоматологических заболеваний новейшие методики диагностики. Три методики диагностики стоматологических заболеваний, разработанные Ф. Ф. Лосевым запатентованы, на них получены авторские свидетельства на изобретения. Автор четырёх патентов в области стоматологической имплантологии.

Библиография 
Ф. Ф. Лосев написал две монографии, несколько учебно-методических пособий по стоматологии, является автором более пятидесяти научных работ.

 Рациональная методика избирательного пришлифовывания бугров зубов в комплексном лечении заболеваний пародонта. (М., 2002 г., 21с.)
 Направленная регенерация костной ткани в стоматологической имплантологии. (М., 2002 г., 17 с.)
 Комплексное ортопедическое лечение при дистальном смещении нижней челюсти. (М., 2002 г., 16 с.)

 Имплантация в новом веке: понятия и возможности. (Ж. «Клинический журнал для стоматологов профессионалов», № 1, Москва, 2000 г., 60/3, 3 с.)
 Костная пластика с применением мембран. Показания к применению. Возможные ошибки и нарушения принципа действия направленной костной регенерации. (Ж. «Новое в стоматологии» № 3, Москва, 2002 г., 45/4, 4 с.).
 Планирование ортопедического лечения дефектов зубных рядов после множественного удаления. (Ж. «Новое в стоматологии» № 2, Москва, 2002 г., 45/4, 4 с.).

 Опыт организации негосударственной стоматологической клиники // Стоматология для всех. −1997 -№ 1- С. 26-28.
 О методе направленной тканевой регенерации // Пародонтология. −1998.-№ 1-С. 24-27.
 О методах направленной тканевой регенерации. // Стоматология для всех. −1998. — № 1.- С. 9-12.
 Применение мембран «GORE» в пародонтологии // Стоматология: Материалы IV съезда Стоматологической ассоциации России. −1998.-Спец. Вып. — С.52.
 Использование принципа направленной регенерации костной ткани в имплантологии (Обзор зарубежной печати) // Стоматология для всех. −1998. — № 4/5. — С. 42-46.
 Зарубежный опыт использования в пародонтологии принципа направленной регенерации тканей // Новое в стоматологии. — 1998. -№ 10. — С. 3-16.
 Оценка эффективности использования различных типов имплантатов // Стоматология. −1999.- Т.78, № 3.- С. 30-32. (В соавторстве с А. А. Кулаковым, Т. К. Хамраевым).
 Реконструкция костных тканей при имплантации остеоинтегрируемыми имплантатами с помощью направленной костной регенерации, аутотрансплантации гидроксилапатита. // Международная научно-практическая конференция «Достижения и перспективы в стоматологии».- 1999. — Т.2.- С. 376—378.
 Новое в стоматологии — биологические мембраны и их возможности. «Мегастом» — представительская клиника СТАР по имплантации //36 Стоматология для всех. — 1999. — № 1(6). — С. 14-15. (В соавторстве с А. Н. Шариным).
 Применение остеоинтегрируемых IMZ ТВИН ПЛЮС имплантатов при отсутствии одного зуба // Вестник стоматологии. — 1998.- № 5(62). -С.3.
 Два направления в адаптации тканей пародонта при функционировании одиночных зубных имплантатов // Новое в стоматологии. — 1999. -№ 9. — С. 27:29 (В соавторстве с Н. К. Логиновой, А. Н. Шариным).
 Регенерация костной ткани в челюстно-лицевой хирургии и имплантологии // Вестник стоматологии. — 1999. — № 6(73). — C.I 9 (В соавторстве с А. А. Кулаковым).

Награды и звания 
 Почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации»
 Звание «Заслуженный стоматолог Российской Федерации»
 Премия Правительства РФ в области образования
 Премия Правительства РФ в области науки и техники

Примечания 

Стоматологи России
Челюстно-лицевые хирурги
доктора медицинских наук
лауреаты премии Правительства РФ
заслуженные деятели науки Российской Федерации
обладатели почётного звания Российской Федерации
Учёные России